Bom Sucesso ist der Name 
mehrerer Gemeinden in Brasilien:

 Bom Sucesso (Minas Gerais)
 Bom Sucesso (Paraíba)
 Bom Sucesso (Paraná)
 Bom Sucesso de Itararé
 Bom Sucesso do Sul

einer Gemeinde in Portugal:
 Bom Sucesso (Figueira da Foz)

eines Dorfes in São Tomé und Príncipe:
 Bom Sucesso (São Tomé), Mé-Zóchi